Bierzwnik (gemeente), een landgemeente in powiat Choszczeński
 Bierzwnik (powiat Choszczeński), een plaats in het Poolse district Choszczeński, woiwodschap West-Pommeren
 Bierzwnik (powiat Myśliborski), een plaats in het Poolse district Myśliborski, woiwodschap West-Pommeren